Federica Amalia de Dinamarca (Copenhague, 11 de abril de 1649-Kiel, 30 de octubre de 1704) fue la segunda hija del rey Federico III de Dinamarca y de Sofía Amelia de Brunswick-Luneburgo, y duquesa de Holstein-Gottorp, desde 1667 a 1695, como consorte del duque Cristián Alberto de Holstein-Gottorp.

Biografía  
Federica Amalia era hija del rey Federico III de Dinamarca y de su esposa, Sofía Amelia de Brunswick-Luneburgo. Su padre había sido coronado rey el 23 de noviembre de 1648, unos cinco meses antes de que ella naciera.

Se casó en el castillo de Glucksburgo el 24 de octubre de 1667 con el duque Cristián Alberto de Holstein-Gottorp como parte de un tratado de paz entre Dinamarca y Holstein-Gottorp, pero las partes hostiles continuaron luchando. El matrimonio fue infeliz, con Federica Amalia a menudo atormentada por los frecuentes desacuerdos entre su hermano, Cristián V de Dinamarca, y su esposo. Fue según se informa, maltratada por Cristián Alberto, mientras que la familia real danesa le dio todo tipo de privilegios personales y pruebas de afecto.

La pareja visitó a su hermana, la reina de Suecia, Ulrica Leonor de Dinamarca. Sus visitas a Suecia inspiraron grandes fiestas y celebraciones en el modo estricto de la corte sueca, y fueron muy apreciadas. Ella enviudó en 1695. Como sus hijos también eran anti-danés, el conflicto entre Dinamarca y Holstein-Gottorp continuó, poniéndola en una situación difícil también como una viuda, y cuando ella murió en su residencia en Kiel en 1704, un conflicto entre Holstein-Gottorp y Dinamarca se limitó a la forma correcta de tocar las campanas en su funeral, lo que casi provocó la guerra entre los dos estados.

Hijos 
Con Cristián Alberto de Holstein-Gottorp, tuvo cuatro hijos:

 Sofía Amalia (19 de enero de 1670-27 de febrero de 1710), se casó el 7 de julio de 1695 con el duque Augusto Guillermo de Brunswick-Luneburgo. Sin descendencia.
 Federico (18 de octubre de 1671-19 de julio de 1702), sucedió a su padre como duque Federico IV de Holstein-Gottorp.
 Cristián Augusto (11 de enero de 1673-24 de abril de 1726), sucedió a su hermano como duque Cristián Augusto de Holstein-Gottorp. Fue padre del rey Adolfo Federico de Suecia.
 María Isabel (21 de marzo de 1678-17 de julio de 1755), abadesa de Quedlinburg.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Artículo en la biografía Lexicon danesa
 Lindqvist, Herman. Storhet och fall. Sweden (Grandeza y caída de Suecia): Bokförlaget Pan, 2000 (1997). Vol 4 of Historien om Sverige. 10 vols. 1992-2002. ISBN 91-7263-092-2. (en sueco)

Enlaces externos 

Princesas de Dinamarca del siglo XVII (casa de Oldemburgo)
Princesas de Dinamarca del siglo XVIII (casa de Oldemburgo)
Nacidos en Copenhague
Dinamarca, Federica Amalia
Duquesas consortes de Alemania del siglo XVII
Duquesas consortes de la casa de Oldemburgo